Цискаришвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Цискаришвили, Василий Алексеевич (1904 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Цискаришвили, Давид (род. 1992) — грузинский футболист.
 Цискаришвили, Михаил Аполлонович (1928—1998) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Цискаридзе